Дроблення і подрібнення — руйнування корисних копалин.
 Дроблення (біологія) — процес багаторазового мітотичного поділу під час ембріонального періоду, в результаті якого з одноклітинної зиготи формується багатоклітинний зародок, бластула.

Багатозначні терміни